Der World Cup of Pool 2013 war die achte Ausgabe eines seit 2006 jährlich stattfindenden Poolbillardturniers in der Disziplin 9-Ball. Er wurde vom 17. bis 22. September 2013 in der York Hall in London ausgetragen. Jedes teilnehmende Land wurde von einem Team aus zwei Spielern repräsentiert.

Preisgeld 
Insgesamt wurden  US-$ ausgeschüttet. Die folgenden Angaben beziehen sich auf das Team, nicht auf die Einzelspieler.

Teams 
Gesetzte Teams/Nationen
  – Mika Immonen,  Petri Makkonen
  A – Darren Appleton,  Karl Boyes
   B – Daryl Peach,  Chris Melling
  – Niels Feijen,  Nick van den Berg
  – Dominic Jentsch,  Ralf Souquet
   – Nikos Ekonomopoulos,  Alexander Kazakis
   – Radosław Babica,  Tomasz Kapłan
   – Albin Ouschan,  Jasmin Ouschan
   – Konstantin Stepanov,  Ruslan Tschinachow
   – Fabio Petroni,  Bruno Muratore
   – David Alcaide,  Juan Carlos Exposito
   – Andreas Gerwen,  Marcus Chamat
  – Karlo Dalmatin,  Ivica Putnik
   – Serge Das,  Moritz Lauwereyns
   – Miko Balasz,  Gabor Solymosi
   – Jayson Shaw,  Jonni Fulcher
ungesetzte Teams/Nationen
    – Denis Grabe,  Erki Erm (Qualifikant 1)
  – Manuel Gama,  Guilherme Sousa (Qualifikant 2)
  – Tony Drago and Alex Borg
  – Shane van Boening,  Johnny Archer
   – Alex Pagulayan,  John Morra
  – Omar al-Shaheen,  Khaled al-Mutairi
   – James Delahunty,  David Rothall
   – Li Hewen,  Liu Haitao
  – Lee Van Corteza,  Dennis Orcollo
  – Chang Jung-lin,  Ko Pin-yi
   – Raj Hundal,  Amar Kang
   – Naoyuki Ōi,  Lo Li-wen
   – Ryu Sueng-woo,  Ham Won-sik
  – Ricky Yang,  Irsal Nasution
   – Aloysius Yapp,  Chan Keng Kwang
   – Lee Chenman,  Kong Bu-Hong

Turnierstatistik

Einzelnachweise

Weblinks 
 

2013
Poolbillardveranstaltung 2013
Billardturnier in London